En la mitología griega, Quíone (en griego, Χιονη: «nieve») es el nombre de varios personajes:

Quíone, hija de Bóreas, el viento del norte (considerado también dios del invierno), y Oritía.
Quíone, una náyade, hija del río Nilo con Calírroe.
Quíone, una hija de Dedalión que destacaba por su belleza. Fue amante de Hermes y de Apolo.
Quíone, hija de Arturo, que fue raptada por Bóreas y al que dio tres hijos.
 Quíone, madre de Príapo con Dioniso
 Quíone, una de las nióbides.
Otros usos:

 Chione, género de plantas de la familia de las rubiáceas.

en:Chione #In Greek mythology